Nilphamari (zila), een district van Bangladesh
Nilphamari (stad), een stad in Bangladesh